Риккардо Печини (; родился 7 июня, 1978 года, Фивиццано, Италия) — итальянский скаут, спортивный директор клуба «Сампдория».

Карьера 
Риккардо родился в Фивиццано в 1978 году. Отец Риккардо — Альдо Печини, скаут различных итальянских и зарубежных клубов. С детства Риккардо вместе с отцом посещал матчи клубов и полюбил игру в футбол. Однако, довольно скоро Печини понял, что футболистом ему стать не суждено. Примерно в то же время он решил пойти по стопам отца. В 2002 году он стал скаутом клуба «Фиорентина», где проработал три года. При его участии был подписан известный японский футболист Хидетоши Наката, перспективный итальянский нападающий Фабрицио Микколи, а также защитника Джорджо Кьеллини. Следующим клубом Риккардо стал «Тоттенхэм Хотспур», где Печини отвечал за скаутинг по Южной Европе. Там он добился одного из главных успехов в своей карьере - нашёл хорватского полузащитника Луку Модрича. Впервые Печини обратил внимание на игрока в 2005 году во время выступления за боснийский клуб «Интер» (Запрешич). Также Печини обратил внимание на Ведрана Чорлуку и Нико Кранчара, которые также стали игроками «шпор».

Примечания

Ссылки 
 
 Профиль на сайте thefinalball.com